Иков — фамилия.

Известные носители:

 Иков, Андрей Михайлович (род. 1960) — советский и российский трубач и педагог, заслуженный артист России.
 Иков, Владимир Константинович (1882—1956) — российский и советский литератор и политический деятель.
 Иков, Константин Николаевич (1859—1895) — русский зоолог, антрополог.
 Иков, Павел Петрович (1828—1875) — российский художник.